Les 24 Heures du Mans sont une course automobile organisée annuellement depuis 1923.

L’épreuve sportive a donné son nom à deux jeux vidéo et à un jeu de société : 
 24 Heures du Mans
 Les 24 heures du Mans
 Les 24 heures du Mans, jeu de société édité par Nathan

Voir aussi 
 24 Heures Motos , une course d'endurance moto
 24 Heures Rollers
24 Heures Vélo
24 Heures Camion